Фунаяма — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1987) — японский футболист.
 Фунаяма, Юмиэ (девичья фамилия Хаяси; род. 1978) — японская кёрлингистка.
  (род. 1987) — японская политическая деятельница.